Houck est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1891-1969), joueur américain de baseball
 (1933-2017), juge américain de la Caroline du Sud
 (née en 1969), auteure américaine
 (1921-1965), actrice de film américaine
 (né en 1950), homme politique américain de Virginie
 (1847-1916), ecclésiastique catholique américain
 (1915-2002), capitaine américain de la Seconde Guerre mondiale
 (né en 1943), joueur américain de football américain
 (1801-1857), homme politique américain de l'État de New York

 (né en 1960), joueur professionnel américain de disc golf
 (1942-2003), acteur et réalisateur américain
 (1905-1992), homme politique américain du Dakota du Sud
Leo Houck (1888-1950), boxeur américain
 (né en 1980), chanteur et parolier américain
 (né en 1963), joueur canadien de hockey sur glace
 (1856-1919), joueur américain de baseball
 (né en 1996), lanceur américain de baseball

Autre
, femme politique américaine dans l'Utah

Toponyme

Houck, communauté de l'Arizona
, communauté du Missouri
, mont de l'État de New York

Oost Houck, lieu-dit de Ledringhem, Nord

, village de Torbeck

Voir aussi 
Houck peut être la francisation du mot flamand  (coin, dans le sens d'angle saillant, en français) utilisée dans le patois du nord de la France

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme